

Населені пункти та їхні частини
 Щавін — село в гміні Стшелін Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Щавін — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Щавін — село в гміні Нове Място Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Щавін — село в гміні Ґоворово Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Щавін — частина села Сулково в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Щавін — частина села Заборув у гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства

Примітки